Cardiomya pseutes är en musselart. Cardiomya pseutes ingår i släktet Cardiomya och familjen Cuspidariidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Musslor
pseutes